Rasta:
 Rasta (религия) – растафарианство, монотеистическая авраамическая религия.
  – белорусская дэт-метал группа с элементами альтернативы из Гомеля.